De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1999 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 22 augustus 1999 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Tsjechië